Les élections législatives se sont tenues le , en vue de renouveler la composition de la Chambre des représentants et du Sénat.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Élections belges

1932
Belgique
Election
Novembre 1932